Landtagswahlkreis 57 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Singen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Rastatt (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hadeln/Wesermünde (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Geestland (2017)
 Landtagswahlkreis Hadeln/Wesermünde (2008 und 2013)
 Landtagswahlkreis Celle (2003)
 Landtagswahlkreis Soltau (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Lüneburg-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Oberhausen II – Wesel I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Wesel II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Krefeld II (2000)
 Landtagswahlkreis Viersen II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Wuppertal II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann-Süd (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Görlitz 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Niederschlesische Oberlausitz 2 (1994 und 2009)
 Wahlkreis Rochlitz (1990)